Хатаниш () — царь (лугаль) шумерского города Хамази, правивший в XXV веке до н. э.

Единственный представитель династии Хамази.

Согласно шумерскому эпосу, Хатаниш был удачливым полководцем и захватил большую часть Двуречья. Хатаниш, очевидно, был исторической личностью и действительно осуществлял контроль над Ниппуром, так как его память долго чтилась в ниппурском храме Энлиля. Этот царь-чужеземец, установив своё изваяние в шумерском святилище, закрепился и в шумерской традиции, что нашло своё отражение в «Царском списке»: 

Хатаниш потерпел поражение от Ухтуба — энси Киша и отступал на север. После взятия Киша царём Урука Эн-Шакушаной Хатаниш на короткое время сделал свой город гегемоном в Северном Двуречье.

Примечания

Ссылки 
 Ниппурский царский список

Литература 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Правители Древней Месопотамии
Правители Азии XXV века до н. э.